Sangrampur peut faire référence à :
 Sangrampur, une ville du district de Rautahat au Népal ;
 Sangrampur, une ville du district de Sarlahi au Népal.